Schmoranz je příjmení několika osob:
 František Schmoranz starší (1814–1902) – architekt, otec Františka Schmoranze ml., Jana, Gustava a Josefa
 František Schmoranz mladší (1845–1892) – architekt
 Gustav Schmoranz (1858–1930) – spisovatel a ředitel Národního divadla
 Jan Schmoranz (1857–1899) – český architekt a stavitel
 Josef Schmoranz (1855–1938) – český malíř, středoškolský profesor, kurátor
 Zdeněk Schmoranz (1896–1942) – spisovatel a novinář